Préaux peut faire référence à :

Patronyme 

 la famille de Préaux (Normandie) 
 Pierre de Préaux (†1212), chevalier, seigneur normand, gouverneur militaire de Normandie, capitaine et bailli de l'île de Jersey ;
 la famille de Préaulx (Touraine) 
 Préaux Locré (1783-1853), officier de la Marine française ;
 Claire Préaux (°1888 - †1945), byzantinologiste française ;
 Henri Préaux (°1911 - †1992), rameur français.

Toponyme 
 Préaux, commune française de l'Ardèche ;
 Préaux, commune française de l'Indre, berceau de la famille de Préaulx (Touraine) ;
 Préaux, commune française de la Mayenne ;
 Préaux, commune française de la Seine-Maritime, berceau de la famille de Préaux (Normandie) ;
 Préaux, ancienne commune française de Seine-et-Marne, aujourd'hui intégrée à Lorrez-le-Bocage-Préaux ;
 Préaux-Bocage, commune française du Calvados ;
 Préaux-du-Perche,  ancienne commune française de l'Orne, devenue le  une commune déléguée au sein de la commune nouvelle de Perche-en-Nocé ;
 Préaux-Saint-Sébastien, ancienne commune du Calvados, devenue le  une commune déléguée au sein de la commune nouvelle de Livarot-Pays-d'Auge;
 Les Préaux, commune française, située dans le département de l'Eure.

Voir aussi
Préaux, une marque de Calvados du groupe La Martiniquaise

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France